Varatchaya Wongteanchai e Yang Zhaoxuan erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non partecipare insieme. Wongteanchai ha fatto coppia con Nao Hibino. Yang ha fatto coppia con Shūko Aoyama. Entrambe le coppie hanno perso nei quarti di finale, rispettivamente contro Ashleigh Barty e Casey Dellacqua e contro Elise Mertens e İpek Soylu.

In finale Barty e Dellacqua hanno sconfitto Nicole Melichar e Makoto Ninomiya con il punteggio di 7-63, 6-3.

Teste di serie 

  Liang Chen /  Zheng Saisai (primo turno)
  Shūko Aoyama /  Yang Zhaoxuan (quarti di finale)

 María Irigoyen /  Paula Kania (primo turno)
 Nicole Melichar /  Makoto Ninomiya (finale)

Wild card 

  Beatrice Gumulya /  Theiviya Selvarajoo (primo turno)

 Jawairiah Noordin /  Jessy Rompies (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alya WTA Malaysian Open 2017